1972 — одна́ ты́сяча девятьсо́т семьдеся́т два — может означать:

 1972 — натуральное число между 1971 и 1973.
 1972 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1972 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1972 год в литературе

В искусстве 
 1972 год в кино
 1972 год в театре
 1972 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1972 год в музыке

В науке 
 1972 год в науке